Goldsberry ist der Familienname folgender Personen:

 John Goldsberry (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Renée Elise Goldsberry (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin